Giuseppe Koschier ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Koschier (Fußballspieler, 1907) (1907–1987), österreichischer Fußballspieler, -funktionär und Schneidermeister
 Giuseppe Koschier (Fußballspieler, 1936) (1936–2021), österreichischer Fußballspieler und Schneidermeister